Чорнухинська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:
 Чорнухинська селищна рада — Луганська область, Попаснянський район
 Чорнухинська селищна рада — Полтавська область, Чорнухинський район